Il singolare del Dubai Tennis Championships 2004 è stato un torneo di tennis facente parte dell'ATP Tour.

Roger Federer era il detentore del titolo e ha battuto in finale 4–6, 6–1, 6–2 Feliciano López.

Teste di serie

  Roger Federer (campione)
  Guillermo Coria (primo turno)
  Rainer Schüttler (primo turno)
  David Nalbandian (primo turno)

  Mark Philippoussis (primo turno)
  Tim Henman (primo turno)
  Paradorn Srichaphan (secondo turno)
  Sjeng Schalken (quarti di finale)

Qualificazioni

Tabellone

Collegamenti esterni 
 

Dubai Tennis Championships 2004
ATP Tour 2004